Lijst van personen uit Buffalo (New York)
 Lijst van personen uit Buffalo (Wyoming)